Кузовино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кузовино — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Кузовино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.